Vonnegut ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Vonnegut (1824–1906), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann, Deutscher Revolutionär von 1848 und Urgroßvater von Kurt Vonnegut und Bernard Vonnegut, Großonkel von Franz Josef Schöningh
 Bernard Vonnegut I (1855–1908), amerikanischer Hochschullehrer und Architekt, Sohn von Clemens Vonnegut, und Großvater von Kurt Vonnegut
 Kurt Vonnegut, Sr. (1884–1957), amerikanischer Architekt und Hochschullehrer, Sohn von Bernard I und Vater von Kurt Vonnegut und  Bernard Vonnegut
 Bernard Vonnegut (1914–1997), US-amerikanischer Wissenschaftler (Meteorologie)
 Kurt Vonnegut (1922–2007), US-amerikanischer Schriftsteller

Vonnegut  ist ein  Pseudonym von:

 Franz Josef Schöningh (Walter Vonnegut)

Vonnegut ist der Name von:

 (25399) Vonnegut, Asteroid des Hauptgürtels
 Vonnegut (Merkurkrater), Merkurkrater